Департамент Пилагас  () — департамент в Аргентине в составе провинции Формоса.

Территория — 3041 км². Население — 18399 тыс.человек. Плотность населения — 6,1 чел./км².

Административный центр — Эспинильо.

География
Департамент расположен в центральной части провинции Формоса.

Департамент граничит:
на севере — с Парагваем
на востоке — с департаментом Пилькомайо
на юго-западе — с департаментом Пиране
на западе — с департаментом Патиньо

Административное деление
Департамент включает 4 муниципалитета:

Эль-Эспинильо
Мисьон-Такаагле
Буэна-Виста
Трес-Лагунас

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Формоса